Cídies, orador atenenc
 Cídies, poeta grec 
 Cídies, pintor grec